Heuqueville ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Heuqueville (Eure)
 Heuqueville (Seine-Maritime)